pawilon – budynek
 Pawilon – polska grupa muzyczna
 Pawilon barceloński
 Pawilon Czterech Kopuł
 Pawilon chiński (Sanssouci)